Набо́б или наваб (, , искажённое от наваб) — титул правителей некоторых провинций Восточной Индии в империи Великих Моголов. Помощник или заместитель субадара (наместника, правителя провинции); иногда — наместник (правитель) провинции (области). С началом распада Могольской империи в первой половине 18 в. навабы многих провинций (Бенгалии, Аркота, Ауда и др.) стали фактически независимыми князьями. 

После падения этой империи титул набоба сохранили те правители, которые подчинились британскому владычеству в качестве вассалов. Как почётное звание его стали давать богатым и знатным индийцам.

В переносном смысле (в Великобритании и Франции со второй половины XVIII в.) набобом стали называть человека, разбогатевшего в колониях, главным образом в Индии. Позже набобом стали иронически называть любого быстро разбогатевшего человека, выскочку, который ведёт праздный, расточительный или экстравагантный образ жизни.

См. также 
 Камбей (княжество)
 Новый русский
 Нувориш
 Набоб (роман) (Le Nabab, 1877) — роман Альфонса Доде.
 Венгерский набоб (фильм) — венгерский художественный фильм 1966 года по одноименному роману Мора Йокаи.
 HMS Nabob (D77) — эскортный авианосец британского флота времён Второй мировой войны.

Примечания 

Титулы
Империя Великих Моголов
Британская Индия